Ælfflæd de Mercia puede hacer referencia a:
Ælfflæd, hija de Offa de Mercia;
Ælfflæd, hija de Ceolwulf I de Mercia.